L’Office national des transports est un organe qui s'occupe de l'organisation du transport dans certains pays :
 au Maroc :
 l'Office national des transports ;
 en République démocratique du Congo :
 l'Office national des transports, devenu la Société commerciale des transports et des ports.

Transport